Malatia Jerevan (arménsky: Ֆուտբոլային Ակումբ „Մալաթիա“ Երևան) byl arménský fotbalový klub sídlící ve městě Jerevan. Klub byl založen v roce 1990, zanikl v roce 2001.

Historické názvy 

Zdroj:

 1990 – FC Malatia Jerevan (Football Club Malatia Jerevan)
 1993 – FC Malatia-Kilikia Jerevan (Football Club Malatia-Kilikia Jerevan)
 2001 – FC Malatia Jerevan (Football Club Malatia Jerevan)

Umístění v jednotlivých sezonách 

Zdroj:

Legenda: Z – zápasy, V – výhry, R – remízy, P – porážky, VG – vstřelené góly, OG – obdržené góly, +/- – rozdíl skóre, B – body, červené podbarvení – sestup, zelené podbarvení – postup, fialové podbarvení – reorganizace, změna skupiny či soutěže

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 Profil  na weltfussballarchiv.com

Zaniklé arménské fotbalové kluby
Fotbalové kluby založené v roce 1990
Fotbalové kluby zaniklé v roce 2001
Sport v Jerevanu